Schœlcher steht für: 
 Victor Schœlcher (1804–1893), französischer Politiker
 Schœlcher, eine französische Gemeinde, die nach ihm benannt wurde
 Schœlcher (Schiff), ein französischer Hilfskreuzer des Zweiten Weltkrieges